Walburga Habsburg-Douglasová, roz. Habsburg-Lothringen, (německy Walburga Habsburg Douglas, * 5. října 1958, Berg, Německo) je císařská a královská princezna, německo-švédská právnička a politička, od roku 2006 členka švédského parlamentu.

Vzdělání a povolání 
Narodila se 5. října 1958 v barorském Bergu jako nejmladší z dcer Oty Habsburského a jeho ženy princezny Reginy. Při křtu dostala jméno Walburga Marie Františka Helena Alžběta Habsbursko-Lotrinská'.

Po maturitě roku 1977 v bavorském Tutzingu studovala v letech 1977-1982 práva a církevní právo v Salcburku.

 V letech 1979 - 1992 pracovala jako parlamentní spolupracovnice v Evropském parlamentu.
 1983: vzdělání na National Journalism Centre ve Washingtonu, D.C. a stáž ve washingtonské redakci časopisu „Reader's Digest“.
 1985 – 1992: pracuje jako informační zmocněnec pro ministerstvo informatiky Sultanátu Omán v Evropě.
 Od roku 2004: člen přestavenstva Arab International Media Forum v Londýně
 1980 – 1988: zastupující mezinárodní generální tajemnice Panevropské unie
 1988 – 2004: mezinárodní generální tajemnice Panevropské unie
 Od roku 2004: mezinárodní výkonná viceprezidentka Panevropské unie

Rodina 
Od roku 1992 je vdána za švédského hraběte Archibalda Douglase a žije Malmköpingu ve Švédsku. Společně mají syna Mauritze Ottu Wenzela (* 1994).

Politická činnost 
V roce 1973 stála u založení německé Panevropské mládeže, byla zemskou předsedkyní v Bavorsku, zástupkyní spolkového předsedy. V roce 1977 založila Brüsewitz-Zentrum (Křesťansko-panevropskou studentskou práci). V letech 1987-2004 byla generální tajemnicí mezinárodní Panevropské unie, jejíž je od roku 2004 výkonnou předsedkyní.

19. srpna 1989 byla spoluorganizátorkou Panevropského pikniku u Železné opony, na hranicích mezi Maďarskem a Rakouskem, kdy byl poprvé přestřižen ostnatý drát, takže více než 660 Němců z tehdejší NDR mohlo uprchnout na Západ (největší jednorázová vlna uprchlíků od stavby Berlínské zdi) – událost, jež se pro mnohé stala symbolem pádu komunismu.

Od roku 2003 je předsedkyní strany Moderata samlingspartiet v okrese Flen (Švédsko), od roku 2003 členkou představenstva této strany v Sörmlandu. Od roku 2005 je členkou přestavenstva nadace Jarla Hjalmarsona, stranické nadace Moderata samlingspartiet.

V roce 1999 a 2004 kandidovala do EP na kandidátní listině strany Moderata samlingspartiet, v letech 2002 a 2006 jako kandidátka švédského Riksdagu, kde je plnoprávným členem externí komise a zástupkyní výboru pro daně.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky

Walburga
Němečtí právníci
Švédští politici
Členové Panevropské unie
Narození v roce 1958
Narození 5. října
Žijící lidé
Ženy